La route de Paris peut faire référence aux artères suivantes :

France

Alsace 
 Bas-Rhin :
 Route de Paris, Furdenheim
 Route de Paris, Ittenheim
 Route de Paris, Saverne
 Route de Paris, Wolfisheim

Aquitaine 
 Dordogne :
 Route de Paris, Champcevinel
 Route de Paris, Trélissac

 Gironde :
 Route de Paris, Les Billaux
 Route de Paris, Saint-André-de-Cubzac
 Route de Paris, Saint-Denis-de-Pile

 Lot-et-Garonne :
 Route de Paris, La Croix-Blanche

Auvergne 
 Allier :
 Route de Paris, Avermes
 Route de Paris, Creuzier-le-Vieux
 Route de Paris, Cusset
 Route de Paris, Estivareilles
 Route de Paris, Meaulne
 Route de Paris, Reugny
 Route de Paris, Saint-Victor
 Route de Paris, Urçay
 Route de Paris, Vallon-en-Sully
 Route de Paris, Villeneuve-sur-Allier

 Puy-de-Dôme :
 Route de Paris, Le Cheix
 Route de Paris, Riom

Bourgogne 
 Côte-d'Or :
 Route de Paris, Plombières-lès-Dijon
 Route de Paris, Rouvray
 Route de Paris, Saulieu
 Route de Paris, Vieilmoulin
 Route de Paris, Vitteaux

 Nièvre :
 Route de Paris, Chantenay-Saint-Imbert
 Route de Paris, Chantenay-Saint-Imbert
 Route de Paris, Chaulgnes
 Route de Paris, Varennes-Vauzelles

 Saône-et-Loire :
 Route de Paris, Chagny
 Route de Paris, Mâcon

 Yonne :
 Route de Paris, Ancy-le-Franc
 Route de Paris, Appoigny
 Route de Paris, Auxerre
 Route de Paris, Avallon
 Route de Paris, Cerisiers
 Route de Paris, Champlost
 Route de Paris, Charmoy
 Route de Paris, Cheney
 Route de Paris, Cravant
 Route de Paris, Malay-le-Petit
 Route de Paris, Pont-sur-Yonne
 Route de Paris, Saint-Aubin-sur-Yonne
 Route de Paris, Saint-Florentin
 Route de Paris, Sens
 Route de Paris, Tonnerre
 Route de Paris, Tronchoy

Bretagne 
 Côtes-d'Armor :
 Route de Paris, Broons
 Route de Paris, Langueux

 Finistère :
 Route de Paris, Le Ponthou
 Route de Paris, Morlaix
 Route de Paris, Plouigneau

 Ille-et-Vilaine :
 Route de Paris, Cesson-Sévigné
 Route de Paris, Châteaubourg
 Route de Paris, Noyal-sur-Vilaine

Centre-Val de Loire 
 Cher :
 Route de Paris, Fussy
 Route de Paris, Quantilly
 Route de Paris, Saint-Martin-d'Auxigny
 Route de Paris, Vierzon

 Eure-et-Loir :
 Route de Paris, Cherisy
 Route de Paris, Dreux
 Route de Paris, Maintenon
 Route de Paris, Saint-Prest

 Indre :
 Route de Paris, Déols
 Route de Paris, Mouhet
 Route de Paris, Tendu
 Route de Paris, Vatan

 Loiret :
 Route de Paris, Artenay
 Route de Paris, Bonnée
 Route de Paris, Cepoy
 Route de Paris, Fréville-du-Gâtinais
 Route de Paris, Gien
 Route de Paris, Pressigny-les-Pins
 Route de Paris, Quiers-sur-Bézonde

 Loir-et-Cher :
 Route de Paris, Saint-Ouen
 Route de Paris, Saint-Ouen
 Route de Paris, Vendôme

Champagne-Ardenne 
 Ardennes :
 Route de Paris, Jandun
 Route de Paris, La Francheville

 Aube :
 Route de Paris, Le Mériot
 Route de Paris, Mesgrigny
 Route de Paris, Nogent-sur-Seine
 Route de Paris, Saint-Hilaire-sous-Romilly

 Haute-Marne :
 Route de Paris, Jonchery

 Marne :
 Route de Paris, Blacy
 Route de Paris, Mœurs-Verdey
 Route de Paris, Sézanne
 Route de Paris, Troissy

Franche-Comté 
 Haute-Saône :
 Route de Paris, Vesoul

Île-de-France 
 Essonne :
 Route de Paris, Boigneville
 Route de Paris, Briis-sous-Forges
 Route de Paris, Montlhéry
 Route de Paris, Roinville
 Route de Paris, Saint-Aubin
 Route de Paris, Saint-Chéron
 Route de Paris, Saint-Cyr-sous-Dourdan
 Route de Paris, Villebon-sur-Yvette

 Seine-et-Marne :
 Route de Paris, Bernay-Vilbert
 Route de Paris, Chailly-en-Bière
 Route de Paris, Coutevroult
 Route de Paris, Forges
 Route de Paris, Grandpuits-Bailly-Carrois
 Route de Paris, Montereau-Fault-Yonne
 Route de Paris, Nangis
 Route de Paris, Noisiel
 Route de Paris, Noisiel
 Route de Paris, Pontault-Combault
 Route de Paris, Provins
 Route de Paris, Souppes-sur-Loing
 Route de Paris, Yèbles

 Seine-Saint-Denis :
 Route de Paris, Gournay-sur-Marne

 Val-de-Marne :
 Route de Paris, renommée avenue Jean-Jaurès à Joinville-le-Pont

 Val-d'Oise :
 Route de Paris, Belloy-en-France
 Route de Paris, Chaumontel
 Route de Paris, Épinay-Champlâtreux
 Route de Paris, Frépillon
 Route de Paris, Gonesse
 Route de Paris, Luzarches
 Route de Paris, Maffliers
 Route de Paris, Magny-en-Vexin
 Route de Paris, Marly-la-Ville
 Route de Paris, Saint-Clair-sur-Epte
 Route de Paris, Saint-Leu-la-Forêt
 Route de Paris, Viarmes
 Route de Paris, Villiers-Adam

 Yvelines :
 Route de Paris, Bonnelles
 Route de Paris, Chevreuse
 Route de Paris, Gazeran
 Route de Paris, Goussonville
 Route de Paris, Jouars-Pontchartrain
 Route de Paris, Rochefort-en-Yvelines
 Route de Paris, Saint-Arnoult-en-Yvelines

Limousin 
 Corrèze :
 Route de Paris, Meymac

 Creuse :
 Route de Paris, La Souterraine

 Haute-Vienne :
 Route de Paris, Limoges

 Moselle :
 Route de Paris, Longeville-lès-Saint-Avold
 Route de Paris, Sainte-Ruffine

Lorraine 
 Meurthe-et-Moselle :
 Route de Paris, Champigneulles
 Route de Paris, Foug
 Route de Paris, Laxou
 Route de Paris, Lay-Saint-Remy

Midi-Pyrénées 
 Ariège :
 Route de Paris, Varilhes

 Aveyron :
 Route de Paris, Sévérac-le-Château

 Haute-Garonne :
 Route de Paris, Aucamville
 Route de Paris, Castelnau-d'Estrétefonds
 Route de Paris, Fenouillet
 Route de Paris, Saint-Alban
 Route de Paris, Saint-Jory
 Route de Paris, Saint-Rustice

 Lot :
 Route de Paris, Lachapelle-Auzac

Nord-Pas-de-Calais 
 Nord :
 Route de Paris, Cambrai
 Route de Paris, Proville

 Pas-de-Calais :
 Route de Paris, Isques
 Route de Paris, La Madelaine-sous-Montreuil
 Route de Paris, Saint-Martin-Boulogne

Basse-Normandie 
 Calvados :
 Route de Paris, Airan
 Route de Paris, Argences
 Route de Paris, Bellengreville
 Route de Paris, Cagny
 Route de Paris, Cagny
 Route de Paris, Cambremer
 Route de Paris, Crèvecœur-en-Auge
 Route de Paris, Croissanville
 Route de Paris, Firfol
 Route de Paris, Frénouville
 Route de Paris, Glos
 Route de Paris, La Houblonnière
 Route de Paris, Lisieux
 Route de Paris, Marolles
 Route de Paris, Mondeville
 Route de Paris, Moult
 Route de Paris, Vimont

 Manche :
 Route de Paris, La Glacerie
 Route de Paris, Saint-Maur-des-Bois

 Orne :
 Route de Paris, Aube
 Route de Paris, Cerisé
 Route de Paris, Chandai
 Route de Paris, Fontenai-sur-Orne
 Route de Paris, Hauterive
 Route de Paris, La Ferté-Macé
 Route de Paris, Le Bourg-Saint-Léonard
 Route de Paris, Le Ménil-Broût
 Route de Paris, Le Merlerault
 Route de Paris, Nonant-le-Pin
 Route de Paris, Planches
 Route de Paris, Saint-Julien-sur-Sarthe
 Route de Paris, Silly-en-Gouffern
 Route de Paris, Valframbert
 Route de Paris, Valframbert

Haute-Normandie 
 Eure :
 Route de Paris, Acon
 Route de Paris, Bâlines
 Route de Paris, Boisemont
 Route de Paris, Bourg-Beaudouin
 Route de Paris, Bourth
 Route de Paris, Château-sur-Epte
 Route de Paris, Duranville
 Route de Paris, Écouis
 Route de Paris, Évreux
 Route de Paris, Fleury-sur-Andelle
 Route de Paris, Fontaine-la-Louvet
 Route de Paris, Gisors
 Route de Paris, Grainville
 Route de Paris, Guerny
 Route de Paris, Nonancourt
 Route de Paris, Pacy-sur-Eure
 Route de Paris, Pinterville
 Route de Paris, Pont-de-l'Arche
 Route de Paris, Rugles
 Route de Paris, Vandrimare
 Route de Paris, Verneuil-sur-Avre

 Seine-Maritime :
 Route de Paris, Amfreville-la-Mi-Voie
 Route de Paris, Argueil
 Route de Paris, Belbeuf
 Route de Paris, Bonsecours
 Route de Paris, Bonsecours
 Route de Paris, Bradiancourt
 Route de Paris, Bully
 Route de Paris, Ernemont-la-Villette
 Route de Paris, Franqueville-Saint-Pierre
 Route de Paris, Franqueville-Saint-Pierre
 Route de Paris, Fresles
 Route de Paris, Gournay-en-Bray
 Route de Paris, Gouy
 Route de Paris, La Chapelle-du-Bourgay
 Route de Paris, La Neuville-Chant-d'Oisel
 Route de Paris, La Neuville-Chant-d'Oisel
 Route de Paris, Le Bois-Robert
 Route de Paris, Le Mesnil-Esnard
 Route de Paris, Le Mesnil-Esnard
 Route de Paris, Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen
 Route de Paris, Les Grandes-Ventes
 Route de Paris, Ménerval
 Route de Paris, Mesnil-Raoul
 Route de Paris, Pommeréval
 Route de Paris, Saumont-la-Poterie
 Route de Paris, Torcy-le-Grand
 Route de Paris, Torcy-le-Petit

Pays de la Loire 

 Loire-Atlantique (RD 723) :
 Route de Paris, Carquefou
 Route de Paris, Le Cellier
 Route de Paris, Mauves-sur-Loire
 Route de Paris, Nantes
 Route de Paris, Sainte-Luce-sur-Loire
 Route de Paris, Thouaré-sur-Loire
 Route de Paris, Varades

 Maine-et-Loire (RD 323 et RD 723) :
 Route de Paris, Écouflant
 Route de Paris, Noyant
 Route de Paris, Saint-Barthélemy-d'Anjou
 Route de Paris, Saint-Sylvain-d'Anjou

 Mayenne (RN 12) :
 Route de Paris, Mayenne
 Route de Paris, Pré-en-Pail

 Sarthe (RD 323) :
 Route de Paris, Champagné
 Route de Paris, Saint-Mars-la-Brière
 Route de Paris, Sceaux-sur-Huisne
 Route de Paris, Yvré-l'Évêque

Picardie 
 Aisne :
 Route de Paris, Charly-sur-Marne
 Route de Paris, Essômes-sur-Marne
 Route de Paris, L'Épine-aux-Bois
 Route de Paris, Marchais-en-Brie
 Route de Paris, Urcel
 Route de Paris, Vauxbuin
 Route de Paris, Viels-Maisons

 Oise :
 Route de Paris, Breuil-le-Vert
 Route de Paris, Ermenonville
 Route de Paris, Lagny-le-Sec
 Route de Paris, Le Plessis-Belleville
 Route de Paris, Le Plessis-Patte-d'Oie
 Route de Paris, Noyon
 Route de Paris, Pontarmé
 Route de Paris, Puiseux-le-Hauberger
 Route de Paris, Rouville
 Route de Paris, Vaumoise

 Somme :
 Route de Paris, Abbeville
 Route de Paris, Airaines
 Route de Paris, Amiens
 Route de Paris, Camps-en-Amiénois
 Route de Paris, Dury
 Route de Paris, Épagne-Épagnette
 Route de Paris, Essertaux
 Route de Paris, Gamaches
 Route de Paris, Gamaches
 Route de Paris, Hornoy-le-Bourg
 Route de Paris, Nesle-l'Hôpital
 Route de Paris, Oust-Marest
 Route de Paris, Péronne
 Route de Paris, Poix-de-Picardie
 Route de Paris, Poix-de-Picardie
 Route de Paris, Roye
 Route de Paris, Sorel-en-Vimeu

Poitou-Charentes 
 Charente :
 Route de Paris, Champniers
 Route de Paris, Gond-Pontouvre
 Route de Paris, Ruffec
 Route de Paris, Tourriers

 Charente-Maritime :
 Route de Paris, Rochefort
 Route de Paris, Sainte-Soulle

 Deux-Sèvres :
 Route de Paris, Chauray

 Vienne :
 Route de Paris, Chasseneuil-du-Poitou
 Route de Paris, Chasseneuil-du-Poitou
 Route de Paris, Ingrandes

Rhône-Alpes 
 Ain :
 Route de Paris, Viriat

 Ardèche :
 Route de Paris, Saint-Barthélemy-le-Plain

 Haute-Savoie :
 Route de Paris, La Balme-de-Sillingy

 Loire :
 Route de Paris, La Pacaudière
 Route de Paris, Mably

 Rhône :
 Route de Paris, Brignais
 Route de Paris, Bully
 Route de Paris, Charbonnières-les-Bains
 Route de Paris, Écully
 Route de Paris, Fleurieux-sur-l'Arbresle
 Route de Paris, Saint-Germain-au-Mont-d'Or
 Route de Paris, Tassin-la-Demi-Lune

 Savoie :
 Route de Paris, Brison-Saint-Innocent

Annexes 
 
 
 
 

Paris Route